Бурай () — город и коммуна (административный округ) в Южной провинции Новой Каледонии, в 162 км к северо-западу от столицы Нумеа.

Второй по величине город страны. Население — 4999 человек (2009). Площадь города — 825,34 км².

Музей, мемориальные кладбища (арабское и новозеландское военное кладбища эпохи Второй мировой войны). Округ состоит как из прибрежных, так и из горных местностей и населён шестью племенами. Большинство населения моложе 30 лет и стремится в поисках работы в столицу Нумеа; власти стремятся удержать жителей на родине, в частности, широким строительством школ.

Туристический центр: известен своими пляжами, излюбленными виндсерфингистами, а также являющимися местами наблюдения за морскими черепахами (особенно в бухте, которая так и называется «Черепаховой» — «Байя де Тортюс»). Другая туристическая достопримечательность — живописный скальный массив Ла-Рош.

В Бурае жил в ссылке и умер поляк Антон Березовский, совершивший в 1867 г. неудачное покушение на Александра II

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт мэрии Бурая 
 Новая Каледония 
 Nuova Caledonia

Населённые пункты Новой Каледонии